Peterborough kan syfta på

Geografi

Australien 

 Peterborough, South Australia, ort i Australien, 
 District Council of Peterborough,

Kanada 

 Peterborough, Ontario, Ontario, 
 Peterborough County – ett county i Ontario

Storbritannien 

 Peterborough, ort i England, 
 City of Peterborough, England,

USA 

 Peterborough, New Hampshire, ort, Hillsborough County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar